Wiederer ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Wiederer (* 1996), deutscher Eishockeyspieler
 Maria Wiederer (1922–2006), deutsche Politikerin (CSU)
 Michael Wiederer (* 1956), österreichischer Handballfunktionär und ehemaliger Handballspieler

Siehe auch:
 Hofspiegelfabrik N. Wiederer & Co